

Patronymie 
 André Bernard Louis Fleisch (1948-2016), général de brigade français ;
 Henri Fleisch (1904-1985) est un missionnaire, érudit des langues du Moyen-Orient et de la préhistoire, enseignant au Liban.
 Jody Fleisch (1980- ) est un catcheur anglais.

Toponyme 
 Le pont de Fleisch, sur la rivière Pegnitz à Nuremberg.

Patronyme allemand